Ḩawallī (arabiska: حَوَلِّي, حولي) är en provinshuvudstad i Kuwait.   Den ligger i provinsen Muḩāfaz̧at Ḩawallī, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Kuwait Stad. Ḩawallī ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ḩawallī är platt. Havet är nära Ḩawallī åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Ḩawallī. Runt Ḩawallī är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Ḩawallī är det största samhället i trakten. Runt Ḩawallī är det i huvudsak tätbebyggt.

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Muḩāfaz̧at Ḩawallī